El apellido Cramer puede referirse a:

Personas 
Pieter Cramer, entomólogo neerlandés (1721-1776)
Gabriel Cramer, matemático suizo nacido en Ginebra (1704-1752)
Johann Baptist Cramer, pianista y compositor alemán (1771-1858)
Harald Cramér, matemático sueco
Ambrosio Crámer, militar francés radicado en Argentina
John Cramer, escritor de ciencia ficción y físico estadounidense
Johann Ulrich von Cramer, jurista alemán

Autores de nombres científicos 
C.E.Cramer - Carl Eduard Cramer, botánico suizo. (1831-1901)

F.H.Cramer - Fritz H. Cramer

 Cramer  Johann Christian Cramer: botánico alemán (1740-1807)

 L.H.Cramer - Louis Hermenegild Cramer (1924)

P.J.S.Cramer - Pieter Johannes Samuel Cramer 1879-1952

Lugares 
Avenida Crámer, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina
Estación Crámer, en la provincia de San Luis, Argentina